Владислав Сергеевич Супряга (; 15 февраля 2000, Одесса, Украина) — украинский футболист, нападающий «Динамо (Киев)». Чемпион мира по футболу среди молодёжных команд до 20 лет 2019 года.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии «Днепра». Выступал в юношеском и молодёжном первенстве. 15 июля 2017 года дебютировал в составе «Днепр-1» в кубковом матче против «Буковины», выйдя в стартовом составе и отыграв 58 минут..

По итогам 2017 года, стал победителем в номинации «Лучший игрок атакующего плана-2017» в возрасте 17 лет. Награду вручал Владимир Бессонов.

В составе команды «Днепр-1» пробился в полуфинал Кубка Украины 2017/18, обыграв в четвертьфинале «Львов».

10 августа 2018 года подписал пятилетний контракт с киевским «Динамо». Дебют в чемпионате Украины состоялся 25 августа 2018 года в выездном матче против одесского «Черноморца» (1:1).

Летом 2019 года на правах годичной аренды вернулся в «Днепр-1», который вышел в Премьер-лигу.

Сезон 2020/21 начал в составе «Динамо». Первый свой гол забил в первом же поединке на 56-й минуте в ворота «Олимпика» (Донецк).

31 января 2022 года на правах аренды до окончания сезона 2021/22 с правом выкупа перешёл в клуб Серии А «Сампдорию». Дебютировал в Чемпионате Италии 6 февраля в матче против «Сассуоло» выйдя на замену на 37 минуте матча.

Карьера в сборной 
В юношеской сборной Украины провёл 35 матчей, забил 7 голов включая товарищеские матчи. Принимал участие в финальном турнире чемпионата Европы 2017 года среди 17-летних в Хорватии, выходил на поле во всех трёх матчах своей команды. В 2019 году в составе молодёжной сборной Украины до 20 лет под руководством Александра Петракова стал победителем чемпионата мира. С 2019 года играет за молодёжную сборную Украины.

Достижения

Командные 
Динамо (Киев)
 Чемпион Украины: 2020/21
 Обладатель Кубка Украины: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Украины: 2020

Сборная Украины
 Победитель молодёжного чемпионата мира: 2019

Личные 
 Лучший молодой игрок сезона 2019/20 Чемпионата Украины .

Награды 
 Орден «За заслуги» III степени (2019)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Днепр-1»
 Профиль на официальном сайте ФК «Динамо»

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Днепр-1»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Сампдория»